Калачи — множественное число от слова калач. Кроме того, название населённых пунктов:

Армения 
  Калач — армянонаселенное село, описанное Иоганом Гюльденштедтом

Белоруссия 
 Калачи — деревня в Миорском районе Витебской области
 Калачи — агрогородок в Логойском районе Минской области.

Казахстан 
 Калачи — село в Есильском районе Акмолинской области.

Россия 
 Калачи — село в Карасукском районе Новосибирской области.
 Калачи — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.

Примечания